Vida Akoto Banfo (Pokuase, Ghana, 7 de febrero de 1949) es una jueza ghanesa de la Corte Suprema de Ghana.

Biografía 
Nació en Pokuase, en la Gran Región de Acra. Sus padres fueron Grace Darkua Dodoo y Alfred Kingsley Bannerman-Williams. 

Asistió a la escuela secundaria de niñas Mfantsiman en 1963 (O 'Level) en Saltpond y posteriormente a Aburi Girls de 1967 a 1969. Hizo sus estudios de Derecho en la Universidad de Ghana y obtuvo su LLB en 1974. Se tomó un tiempo libre para cuidar de su familia y se unió al Colegio de Abogados en 1975. Trabajó con la British Indian Insurance Company en Acra antes de unirse al banco.

Carrera profesional 
Se formó en la Universidad de Ghana, donde obtuvo su licenciatura en Derecho en 1972, y en la Facultad de Derecho de Ghana, donde obtuvo su certificado de calificación.

Se unió al Tribunal como Magistrada en 1981. Su primer destino fue el Tribunal de Primera Instancia de Accra New Town. Dos años más tarde fue transferida a Asuntos sobre el Cacao.

Se convirtió en jueza del Tribunal Superior en 1991, donde permaneció alrededor de 3 años, antes de trasladarse a Gambia en comisión de servicio. Fue nombrada jueza del Tribunal de Apelación en 1999. Fue elevada a la Corte Suprema en 2009.

Referencias 

Cristianos de Ghana